Абала има више значења:
 Општина Абала (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Абала (Абала, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику